Ime Širine može se odnositi na:
 naselje Širine u Baranji;
 pogranični predio Širine i zaselak naselja Pitomače u meandru Drave istočno od Pitomače i zapadno od Barča u Mađarskoj;
 poljsko-šumski predio Virovske širine (prema mjestu Virje; kajk., lokalno: Viri) koji se proteže uz rijeku Dravu, sjeverno od Đurđevca, od naselja Hlebine, preko Gabajeve Grede, Molva, Molva Greda i Novog Virja do Grkina i Severovaca, a gdje je nekad postojao i zaselak Širine, danas samo ulica u Novom Virju;
 šumski predio Širine u Lonjskom polju sjeveroistočno od Siska i jugoistočno od Ivanić Grada, blizu naselja Okoli;
 bare Širine u ataru sela Ševarice i Uzveće u Mačvi sjeverozapadno od Šapca;
 njive Širine kod Drenovca u Srbiji sjeverno od Vranja;
 njive Širine kod Čatića u Bosni jugoistočno od Zenice;
 salaš Širine naselja Bosuta u Srijemu blizu ušća rijeke Bosut u Savu zapadno od Sremske Mitrovice;
 zaselak Širine, koji se je nalazio između nekadašnjih sela Medvedička i Drenovica, a od kojega je danas ostala samo istoimena ulica u Novom Virju - naziv je nastao prema predjelu Virovske širine.

Kao opća imenica širine su množina riječi širina. Naglasak naziva Širine možda se ne poklapa s naglaskom opće imenice širine (kao što je to s nazivom naselja Širine u Baranji).